Пустовит () — украинская фамилия. Известные носители:

 Пустовит, Анна Анатольевна (род. 1977) — украинская поэтесса.
 Пустовит, Антонина Николаевна (род. 1958) — советская гребчиха.
 Пустовит, Григорий Александрович (род. 1960) — украинский политик.
 Пустовит, Елена Степановна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Пустовит, Лилия Григорьевна (род. 1966) — украинский дизайнер.
Пустовит, Александр Витальевич (род. 1956) —украинский культуролог, музыкант, лектор